Lilio puede referirse a:

 el médico italiano del  Luis Lilio; o
 el nombre común de la planta Lilium candidum.